Il doppio del torneo di tennis Dutch Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Tom Okker e Balázs Taróczy che hanno battuto in finale Bob Carmichael e Mark Edmondson 7-6 4-6 7-5.

Teste di serie 

 Álvaro Fillol /  Antonio Muñoz (primo turno)
 Tom Okker /  Balázs Taróczy (campioni)

 Bob Carmichael /  Mark Edmondson (finale)
 John Feaver /  Buster Mottram (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dutch Open 1978